Kuntur Wayi o Kuntur Wayin (quechua kuntur cóndor, Quechua ancashino wayi casa, "casa del cóndor", -n un sufijo, también escrito como Condorhuayi; Condor Huayin, Cóndor Huain, Condor-Huain, Condorhuain, Cóndorhuain) puede referirse a:

 Kuntur Wayi o Kuntur Wayin, montaña de la provincia de Bolognesi, región de Ancash, Perú.
 Kuntur Wayin (Recuay), montaña de la provincia de Recuay, región de Ancash, Perú.
 Kuntur Wayin (Junín), montaña en la región de Junín, Perú.
 Condor Huayin (montaña), montaña en la región de Lima, Perú.